Motociklistična Velika nagrada Nemčije 1989 je bila šesta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1989. Potekala je 28. maja 1989.

Razred 500 cm3 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1989
1989